Grand Prix automobile de Saint-Marin, une épreuve du championnat du monde de Formule 1.
Grand Prix moto de Saint-Marin, une des épreuves du Championnat du monde de vitesse moto.